Вестовой — ординарец.

Суда 
 «Вестовой» — парусный фрегат Балтийского флота России.
 «Вестовой» — парусная шхуна Черноморского флота России.